De 3000 meter steeplechase mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 3 augustus (series) en 5 augustus 2012 (finale). Regerend olympisch kampioen Brimin Kipruto uit Kenia eindigde op de vijfde plaats. Zijn landgenoot Ezekiel Kemboi won het goud.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Series 
De eerste vier lopers plaatsten zich voor de finale, evenals de drie tijdssnelsten.

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Finale 

Mannen 13000